Lualaba puede referirse a:
 Lualaba, provincia de la República Democrática del Congo.
 Lualaba, río de la República Democrática del Congo.